Harmonika – funkcja postaci:
 

gdzie:
  – amplituda,
  – prędkość kątowa (pulsacja),
  – faza początkowa.

Inną, równoważną postacią harmoniki jest zapis:
 

gdzie wielkości  są elementami trójkąta prostokątnego w przestrzeni fazowej i:
 
 

Zmiany wartości harmoniki nazywa się drganiami harmonicznymi.

Harmoniki to funkcje okresowe o okresie:
 

Kombinacja liniowa kilku harmonik jest ciągle harmoniką o tej samej częstotliwości, odpowiedniej amplitudzie i fazie (które można wyznaczyć zarówno graficznie, jak i liczbowo).

Zobacz też 
 harmoniki sferyczne

Ruch drgający i falowy
Funkcje elementarne